Gejagan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gejagan, Temanggung, by, 
 Gejagan, Nganjuk, by, 
 Gejagan, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar